Nieuwe Keizersgracht (Amsterdam)
 Nieuwe Keizersgracht of Koekoeksvaart (Utrecht)